|-
| 116901 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116902 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116903 Jeromeapt || 2004 GW || 11 d'abril, 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 116904 - || || 8 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116905 - || || 9 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116906 - || || 11 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116907 - || || 10 d'abril, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 116908 - || || 12 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116909 - || || 9 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116910 - || || 10 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116911 - || || 8 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116912 - || || 12 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116913 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116914 - || || 13 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116915 - || || 13 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116916 - || || 12 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116917 - || || 9 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116918 - || || 10 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116919 - || || 12 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116920 - || || 13 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116921 - || || 13 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116922 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116923 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116924 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116925 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116926 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116927 - || || 14 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116928 - || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116929 - || || 15 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116930 - || || 11 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116931 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116932 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116933 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116934 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116935 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116936 - || || 14 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116937 - || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116938 - || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116939 Jonstewart || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116940 - || || 15 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116941 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116942 - || || 12 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116943 - || || 15 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116944 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116945 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116946 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116947 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116948 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116949 - || || 11 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116950 - || || 15 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116951 - || || 15 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116952 - || || 15 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116953 - || || 15 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116954 - || || 20 d'abril, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116955 - || || 16 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116956 - || || 16 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116957 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116958 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116959 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116960 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116961 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116962 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116963 - || || 16 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116964 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116965 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116966 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116967 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116968 - || || 19 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116969 - || || 19 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116970 - || || 16 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116971 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116972 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116973 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116974 - || || 17 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116975 - || || 19 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116976 - || || 19 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116977 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116978 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116979 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116980 - || || 21 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116981 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116982 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116983 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116984 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116985 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116986 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116987 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116988 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116989 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116990 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116991 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116992 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116993 - || || 21 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116994 - || || 22 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116995 - || || 22 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116996 - || || 22 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116997 - || || 23 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116998 - || || 23 d'abril, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116999 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117000 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
6